De Nationale Studenten Enquête
 Navigators Studentenvereniging Enschede
 Norwegian Air Sweden
 NSE Nieuws
 SATENA, ICAO-code voor deze Colombiaanse luchtvaartmaatschappij